Альваро Луис Бернат Далтон, более известный как Тони Далтон (, 13 февраля 1975, Ларедо, Техас, США) — мексиканский и американский актёр театра и кино, продюсер и сценарист. На протяжении большей части своей карьеры он снимался в мексиканских фильмах, телешоу и постановках. Наиболее известен ролью Лало Саламанки в сериале «Лучше звоните Солу».

Биография 
Родился 13 февраля 1975 года в Ларедо.

После окончания средней школы поступил в Институт театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке, позже переехал в Мехико и начал сниматься в мексиканском кинематографе.

Всего принял участие в более чем 30 работах в кино и телесериалах в качестве актёра.

Фильмография

Ссылки 

Выпускники Школы Иглбрук
Родившиеся в Ларедо
Актёры по алфавиту
Продюсеры по алфавиту
Сценаристы по алфавиту
Актёры США
Продюсеры США
Сценаристы США